Яков Васильев:
 Яков Андреевич Васильев (1790—1839) — русский живописец, пейзажист, академик Императорской Академии художеств.
 Яков Васильевич Васильев (1730—1760) — русский гравёр, работал в резцовой гравюре.
 Яков Иванович Васильев (1925—?) — советский нефтяник, депутат Верховного Совета СССР V созыва